Тропидейльд 1994 () — 83-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 23 мая 1994 года и закончился 24 сентября 1994 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1994
Исландия
1994 год в Исландии